Леонид Исаев:
 Исаев, Леонид Алексеевич (1937—2019) — украинский политик.
 Исаев, Леонид Антонович (1899—1932) — советский шахматный композитор, журналист.
 Исаев, Леонид Михайлович (1886—1964) — советский паразитолог-эпидемиолог, профессор, доктор наук, лауреат Государственной премии СССР.